Le Grand Prix moto d'Indianapolis 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. Il s'est déroulé du 7 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway, aux États-Unis.

Il s'agit de la  et dernière édition du Grand Prix moto d'Indianapolis, qui n'a pas eu lieu l'année suivante.

Classements

MotoGP
Lors de ce Grand Prix, Jorge Lorenzo domine les Essais Libres 1 puis les Essais Libres 2 le vendredi. Le samedi, Marc Marquez se montre le plus rapide lors des Essais Libres 3 et lors de la qualification. Le dimanche, Marc Marquez signe le meilleur temps du warmp up malgré une chute puis remporte la course devant Jorge Lorenzo. C'est la  de Honda en Grand Prix.

Moto2

Moto3
Le Belge Livio Loi remporte la course et signe sa première victoire en Moto3.

Notes et références 

2015
Sport aux États-Unis en août 2015
India